Piero de' Medici (soms gespeld als Pierro) is de naam van de volgende twee Medici:

 Piero de' Medici (de Jichtige, 1414 - 1469), zoon van Cosimo de' Medici (de Oude).
 Piero de' Medici (de Onfortuinlijke, 1471 - 1503), zoon van Lorenzo I de' Medici (il Magnifico).